Анатолий Захарович Ива́щенко (1925—2004) — советский журналист, писатель, сценарист.

Биография 
Родился 8 мая 1925 года в слободе Большая Мартыновка (ныне Ростовская область. В 1942 году окончил восемь классов средней школы в городе Сальске, который был оккупирован с 1942 года немецкими захватчиками, Анатолий был активным участником подпольной молодёжной организации, затем в феврале 1943 года в семнадцать лет Анатолий Захарович уходит на фронт. Боевой путь прошёл от Дона до озера Балатон (Венгрия). Освобождал Ростовскую область, принимал участие в освобождении Донбасса, Крыма, Украины и Балканских государств. На фронте был бронебойщиком, потом разведчиком, был трижды ранен. Учился на курсах младших лейтенантов 3-го Украинского фронта осенью 1944 года, но не закончил, фашисты вели наступления у озера Балатон в Венгрии и Анатолий Захарович участвовал в ликвидации прорыва, там же в 1945 году был тяжело ранен, это его было последнее четвёртое ранение. Лечился в госпитале в Ереване, где встретил День Победы.

После окончания Великой Отечественной войны закончил вечернюю школу, работал каменщиком, штукатуром и маляром. Затем заочно учился в Московском полиграфическом институте. Жил в Ростове-на-Дону, работал в районной и областной газетах. Многие годы Анатолий Захарович работал в газетах: в 1947—1952 годах — «Сальский большевик» в Сальске, в Ростове-на-Дону в 1952—1954 годах — «Большевистская смена». В «Комсомольской правде» в 1954—1971 годах был собственным корреспондентом по ряду областей, затем заместителем заведующего отделом крестьянской молодежи, 1960—1971 — разъездной корреспондент-очеркист. В 1971—1984 годах работал в газете «Известия», затем в 1984—1991 годах был политическим обозревателем Центрального телевидения. Анатолий Захарович является автором документальных книг: «Журавлиный камень» (1978), «Сотворение хлеба» (1979), «Летит перо ковыля» (1991). «Сотворение хлеба».

Умер в 2004 году.

Награды и премии 
 орден Отечественной войны I степени (6.11.1985)
 орден Красной Звезды (19.10.1943;,Был представлен к ордену Отечественной войны II степени)
 медали
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1982) — за сценарий документального полнометражного фильма «Сотворение хлеба» производства Ростовской-на-Дону студии кинохроники.
 многие журналистские премии.

Примечания

Ссылки 
 Библиография на РГБ. Иващенко, Анатолий Захарович 
 Иващенко Анатолий Захарович 
 Анатолий Захарович Иващенко 
 Иващенко, Анатолий Захарович
 Иващенко Анатолий Захарович (1925) 
 Зеленые тайны (Анатолии Иващенко) 

Разведчики Великой Отечественной войны
Выпускники Московского университета печати